Holzheim puede hacer referencia a varios municipios alemanes:
Holzheim, municipio de Hesse.
Holzheim, municipio de Baviera.